Huancabamba bezeichnet mehrere Städte und Ortschaften in Peru:

 Huancabamba (Andahuaylas), Stadt mit Distriktverwaltung in der Provinz Andahuaylas
 Huancabamba (Huancabamba), Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und des gleichnamigen Distrikts
 Huancabamba (Oxapampa), Ortschaft mit Distriktverwaltung in der Provinz Oxapampa

Siehe auch:
 Provinz Huancabamba, Provinz in der Region Piura
 Distrikt Huancabamba (Huancabamba), Distrikt in der Provinz Huancabamba
 Distrikt Huancabamba (Oxapampa), Distrikt in der Provinz Oxapampa
 Río Huancabamba (Río Chamaya), linker Quellfluss des Río Chamaya in Nord-Peru
 Río Huancabamba (Río Pozuzo), Fluss in Peru
 Huancabamba-Senke, Depression in Nord-Peru
 Cordillera de Huancabamba, Gebirge in Nord-Peru